Арнауткьой (), известно в миналото и с гръцкото си име Мега Ревма (), е село в Източна Тракия, Турция, вилает Истанбул.

История 
При избухването на Балканската война в 1912 година двама души от Арнауткьой са доброволци в Македоно-одринското опълчение.

Личности 
 Родени в Арнауткьой
  Пандели Георгиев (1884 – ?), македоно-одрински опълченец, 1 рота на Лозенградската партизанска дружина, Продоволствен транспорт на МОО
  Христо Хараламбов (1893 – ?), македоно-одрински опълченец, Продоволствен транспорт на МОО, Огнестрелен парк на МОО

 Починали в Арнауткьой
  Александър Георгиев, български военен деец, подпоручик, загинал през Балканската война на 16 март 1913 година
  Борис Цонев Стойчев, български военен деец, капитан, загинал през Балканската война на 16 март 1913 година
  Ботю Мандов Илиев, български военен деец, подполковник, загинал през Балканската война на 16 март 1913 година
  Васил Савчев Василев, български военен деец, поручик, загинал през Балканската война на 16 март 1913 година
  Георги Мадански, български военен деец, подпоручик, загинал през Балканската война на 16 март 1913 година
  Данаил Георгиев Михайлов, български военен деец, подпоручик, загинал през Балканската война на 16 март 1913 година
  Захари Ценов Цветков, български военен деец, поручик, загинал през Балканската война на 16 март 1913 година

Бележки 

Села в околия Арнауткьой